Camo & Krooked — драм-н-бейс-дуэт из города Вена (Австрия), в состав которого входят Рейнхард "Camo" Рич (род. 12 ноября 1983 года в г. Зальцбург) и Маркус "Krooked" Вагнер (род. 31 июля 1989 года в Лилиенфельде)

История 
Совместно Рич и Вагнер пишут музыку с 2002 года. Они познакомились на одном из концертов Рича и начали сотрудничество по созданию проекта Camo & Krooked в 2007 году. Их первый релиз был в 2008 году с "Play It / Hidden Edge / Drop It!".

В связи с успехом релиза Above & Beyond, который Camo & Krooked выпустили в феврале 2010 года, они выиграли в номинации Best Newcomer DJ's премии Drum & Bass: Arena Awards и выложили два микса для BBC Radio 1. Grooverider позже процитировал, что Camo & Krooked являются "одними из величайших талантов в драм-н-бейсе".

Camo & Krooked были подписаны на Hospital Records 4 декабря 2010 года, тем самым присоединившись к уже подписанным звездам лейбла Netsky, High Contrast и Danny Byrd.

3 июня 2011 года Camo & Krooked выпустили свой первый сингл с их нового альбома "All Fall Down / Breezeblock", где они решились на новый для них жанр - дабстеп. В итоге All Fall Down достиг 97-й позиции в UK Singles Chart и 14-й в UK Dance Chart.

В 2011 году в связи с успешным выходом релиза All Fall Down они начинают гастрольную деятельность на фестивалях по всей Европе. Некоторые из этих концертов были вместе с такими артистами, как Chase & Status и Sub Focus. Кроме того, они были хедлайнером на фестивале Strongbow в августе 2011 года.

Дискография

Альбомы

Синглы и EP

Ремиксы 

Музыкальные коллективы в стиле драм-н-бейс
Музыкальные коллективы Австрии
Музыкальные дуэты
Лауреаты Amadeus Austrian Music Award
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году